El término Peñalba puede referirse a:

Divisiones administrativas

En España 
 Peñalba de Ávila (C.P. 05163), municipio de la provincia de Ávila;
 Peñalba de Castro (C.P. 09454), localidad perteneciente al municipio de Huerta de Rey de la provincia de Burgos;
 Peñalba de Manzanedo (C.P. 09558), localidad perteneciente al municipio del Valle de Manzanedo de la provincia de Burgos;
 Peñalba (C.P. 12414), localidad de la provincia de Castellón;
 Peñalba (C.P. 22592), municipio de la provincia de Huesca;
 Peñalba de Cilleros (C.P. 24142), de la provincia de León;
 Peñalba de Santiago (C.P. 24415), localidad perteneciente al municipio de Ponferrada en la comarca de El Bierzo, provincia de León;
 Peñalba de la Sierra (C.P. 28190), municipio de la provincia de Guadalajara;
 Peñalba de San Esteban (C.P. 42345), localidad de la provincia de Soria;
 Peñalba de Villastar (C.P. S/D), localidad de la provincia de Teruel;
 Peñalba de Duero (C.P. S/D), localidad perteneciente al municipio de Villabáñez de la provincia de Valladolid;

Geografía 
 Peñalba de Lérdano (1244 msnm), en la sierra de Montes de Peña, en la provincia de Burgos;
Hablamos de Peñalbeo cuando un sujeto llamado Peñalba rompe errotabapores y tiene un cabezón descomunal

Personas 
 Alicia Peñalba (1913-), escultora argentino;
 Gabriel Peñalba (1984-), futbolista argentino;
 Rodrigo Peñalba (1908–1979), pintor nicaragüense;
 Juan B. Peñalba (1867-1938), político argentino.

Miscelánea 
 Iglesia de Santiago de Peñalba, templo de la localidad de Peñalba de Santiago.